El término Maisons puede referirse a:

 Maisons, comuna francesa del Aude.
 Maisons, comuna francesa de Calvados.
 Maisons, comuna francesa de Eure y Loir.